Бабій Іван — ім'я, яке складається з прізвища Бабій та особового імені Іван.

 Бабій Іван (педагог) — український педагог, військовик. Страчений (убитий) бойовиком ОУН за присудом Революційного трибуналу ОУН.
 Бабій Іван (художник) — український живописець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок